Влади́мир Алекса́ндрович Тряпи́цын (род. 26 июля 1928, Ленинград) — советский и российский энтомолог, профессор энтомологии, член Совета и Президиума Всесоюзного энтомологического общества, главный научный сотрудник Зоологического института, один из ведущих специалистов мира в области систематики паразитических перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtiae) и биологической борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и леса. Автор свыше 350 научных публикаций и книг. Продолжает исследования по сей день.

Биография 
В 1947 году В. А. Тряпицын окончил среднюю школу подмосковного г. Электросталь с золотой медалью.

В 1947—1950 годах был студентом Плодоовощного факультета Московской Сельскохозяйственной Академии им. К. А. Тимирязева, откуда перешел на факультет Защиты растений, ставший впоследствии отделением агрономического факультета.

В 1952 году окончил Академию с отличием.

В 1952—1955 годах учился в аспирантуре Зоологического института АН СССР в Ленинграде, где в 1955 году защитил диссертацию на уч. степень кандидата биологических наук на тему: «Энциртиды — паразиты ложнощитовок СССР».

В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Морфо-биологическая характеристика энциртид (Hymenopera, Chalcidoidea, Encrytidae)».

В 1986 году избран главным сотрудником Зоологического Института.

Основные научные достижения 
В течение почти 50 лет В. А. Тряпицын был членом Президиума Всесоюзного Энтомологического Общества и дважды его ученым секретарем. В 1978 году был избран на 15 лет членом Международной Комиссии по зоологической номенклатуре (Лондон), но на заседание комиссии московские власти разрешили ему прибыть только один раз (в Будапешт). В Зоологическом институте некоторое время исполнял обязанности ученого секретаря по международным связям.

Материалы для своих исследований В. А. Тряпицын собирал по всему СССР (кроме Сибири), а в тропиках — в джунглях Вьетнама и Мексики.

В 1995—2003 годах В. А. Тряпицын работал и жил в Мексике, в г. Сьюдад-Виктория как профессор Автономного Университета штата Тамаулипас, где читал лекции на испанском языке и руководил работами аспирантов и студентов.

С 1997 по 2005 год был членом Национальной системы исследователей Мексики и с 1998 по 2003 — действительным членом мексиканской Академии Наук. В США — членом международного общества гименоптерологов.

Насекомых Владимир Александрович изучал в музеях Москвы, Киева, Кишинёва, Еревана, Баку, Тбилиси, Ашхабада, Хельсинки, Берлина, Праги, Будапешта, Парижа, Лондона, Мадрида, Вашингтона, Риверсайда и Сан-Франциско.

В. А. Тряпицын исследует энциртид в объеме мировой фауны. В 1973 г. он создал их классификацию.

После кончины Марии Николаевны Никольской он стал руководителем советской научной школы хальцидологов (с 1970 года)

В 1989 году В. А. Тряпицыным была опубликована монография «Наездники-энциртиды (Hymenoptera, Encirtidae) Палеарктики»(),  которая содержит большую теоретическую часть и определитель (1079 видов).

Животные, описанные В. А. Тряпицыным 
К настоящему времени Владимиром Александровичем описано 35 новых родов хальцид и более 240 новых видов (). Ниже приведены только некоторые крупные таксономические категории:

 Триба Allocerellini Trjapitzin, 1973.
 Подтриба Leptomastideina Trjapitzin, 1968.
 Триба Chrysoplatycerini Trjapitzin, 1968.
 Триба Acroaspidiini Trjapitzin, 1973.
 Подтриба Oobiina Trjapitzin, 1973.
 Триба Astymachini Trjapitzin, 1973.

Животные, названные в честь В. А. Тряпицына 
Видов, названных именем В. А. Тряпицына множество видов насекомых, в том числе роды:

 Trjapitzinellus Viggiani, 1967 (семейство Encyrtidae).
 Trjapitzinia Dzhanokmen, 1975 (семейство Pteromalidae).
 Trjapitzinichus Kostjukov, 2006 (семейство Eulophidae).

Список публикаций 
На данный момент В. А. Тряпицын является автором 370 научных работ.

Основные работы 
 Тряпицын В. А. 1957. О видах рода Encyrtus Latr. фауны СССР (Hymenoptera, Encyrtidae). Энтомологическое обозрение, 36 (3): 629—714.
 Trjapitzin V. A. 1965. Contribution to the knowledge of the Encyrtid fauna of the Komodo and Padar islands with a catalogue of Indonesian species (Hymenoptera, Encurtidae). Treubia (Bogor, Indonesia), 26 (4): 309—327.
 Тряпицын В. А., Шапиро В. А., Щепетильникова В. А. 1965. Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур. Л., Изд-во «Колос». 152 с.
 Тряпицын В. А. 1968. Обзор фауны энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae) Кавказа. Труды Всесоюзного Энтомологического Общества, 52: 43—125.
 Тряпицын В. А. 1973. Классификация паразитических перепончатокрылых семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ч. I. Обзор систем классификаций. Подсемейство Tetracneminae Howard, 1892. Энтомологическое обозрение, 52 (1): 163—175.
 Тряпицын В. А. 1973. Классификация паразитических перепончатокрылых семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ч. II. Подсемейство Encyrtinae Walker, 1837. Энтомологическое обозрение, 52 (1): 416—429.
 Тряпицын В. А., Горд Г. 1978. Обзор родов неарктических энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae). I. Энтомологическое Обозрение, 57 (2): 361—385.
 Тряпицын В. А., Горд Г. 1978. Обзор родов неарктических энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae). II. Энтомологическое Обозрение, 57 (3): 636—653.
 Тряпицын В. А. Надсем. Chalcidoidea. — Л. : Наука, 1978. Том. 3. Часть 2. — С. 28—538. (В надзаг.: Определитель насекомых Европ.части СССР).
 Тряпицын В. А. 1981. Возможности интродукции в СССР паразитических хальцид (Hymenoptera, Chalcidoidea) — естественных врагов вредителей сельскохозяйственных культур. Энтомологическое Обозрение, 60 (3): 484—493.
 Gordh G., Trjapitzin V.A. 1981. Taxonomic studies of the Encyrtidae with the descriptions of new species and a new genus. University of California Publications in Entomology, 93: 1—55.
 Тряпицын В. А., Шапиро В. А., Щепетильникова В. А. 1982. Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур. 2 изд., переработанное и дополненное. Л., Изд-во «Колос». 256 с.
 Лобанов А. Л., Тряпицын В. А. 1985. Автоматизированная поисковая система для родов энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae) мировой фауны на базе ЭВМ БЭСМ-6. Энтомологическое Обозрение, 64 (3): 649—659.
 Тряпицын В. А. 1989. Наездники-энциртиды (Hymenoptera, Encyrtidae) Палеарктики. Л., Изд-во «наука». 489 с.
 Тряпицын В. А., Сугоняев Е. С. 1989. Мария Николаевна Никольская (1896—1969) — основатель научной школы советских хальцидологов (с обзором достижений отечественной хальцидологии). Труды Зоологического Института АН СССР, 191: 3—30.
 Тряпицын В. А. 1989. Краткий очерк теории филогенетической систематики Вилли Хеннига. Труды Зоологического Института АН СССР, 206: 133—151.
 Тряпицын В. А., Медведев Г. С. 1993. Карл Эрнст фон Бэр (1792—1876) как энтомолог. Энтомологическое обозрение, 72 (3): 481—488.
 Тряпицын В. А. 1994. Обзор наездников-энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) Ленинградской области. Энтомологическое Обозрение, 73 (1): 153—194.
 Trjapitzin V. A., Ruíz Cancino E. 1996 (1995). Annotated check-list of encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidae: Encyrtidae) of Mexico. Folia Entomologica Mexicana, 94: 7—32.
 Тряпицын В. А., Мярцева С. Н., Яснош В. А. 1996. Паразиты белокрылок (Homoptera, Aleyrodidae) фауны России и сопредельных стран. Энтомологическое обозрение, 75 (1): 139—167.
 Trjapitzin V. A., Ruíz Cancino E. 2000. Encírtidos (Hymenoptera: Encyrtidae) de importancia agrícola en México. Serie Publicaciones Científicas. CIDAFF-UAT (Cd. Victoria, México), 2: 1— 163.
 Trjapitzin V. A., Ruíz Cancino E. 2002. A review of encyrtidos (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) of the world fauna with reduced number of funicle segments of antennae. Serie Publicaciones Científicas. CIDAFF-UAT (Cd. Victoria, México), 3: 1—175.
 Trjapitzin V. A., Bennett F. D., Ruíz Cancino E., Coronado Blanco J.Ma. 2004. Annotated list of encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) of Central America, the West Indies and Bermuda. Universidad Autónoma de Tamaulipas (Cd. Victoria, México). 205 p.
 Тряпицын В. А. 2006. Обзор наездников-энциртид рода Echthroplexiella Mercet, 1921 (Hymenoptera, Encyrtidae) мировой фауны с описанием нового вида из Мексики. Энтомологическое Обозрение, 85 (3): 662—675.
 Тряпицын В. А. 2008. Обзор наездников-энциртид (Hymenoptera: Chalcidoidae: Encyrtidae) Макаронезии. Энтомологическое Обозрение, 87 (1): 166—184.
 Trjapitzin V. A., Myartseva S. N., Ruíz Cancino E., Coronado Blanco J. Ma. 2008. Clave de géneros de Encyrtidae (HymenopteraL Chalcidoidea) de México y un catálogo de las especies: En: Serie avispas parasíticas de plagas y otros insectos. Editorial Planea, Universidad Autónoma de Tamaulipas (Cd. Victoria, México), 4. 266 p.
 Trjapitzin V. A., Ruíz Cancino E., Coronado Blanco J. Ma. 2008. Microterys nietneri (Motschulsky, 1859), parasitoide eficiente de Coccidae, especialmente en citricos. En: Serie avispas parasíticas de plagas y otros insectos. Editorial Planea, Universidad Autónoma de Tamaulipas (Cd. Victoria, México), 5. 116 p.
 Тряпицын В. А. 2009. Обзор видов рода Leptomastidea Mercet, 1916 (Hymenoptera, Encyrtidae) мировой фауны с описанием нового вида из Черногории и с выделением нового рода из Туркмении. Энтомологическое Обозрение, 88 (1): 164—176.
 
 
 Тряпицын В. А. 2010. Судьба энтомолога (воспоминания о Евгении Михайловиче Степанове). М., Товарищество научных изданий КМК. 92 с. ISBN 978-5-87317-655-7
 Тряпицын В. А. 2010. Обзор наездников-энциртид рода Anicetus Howard, 1896 (Hymeoptera, Chalcididea, Encyrtidae) Нового Света, Гавайских островов и Австралии с описанием новых видов из Мексики. Энтомологическое обозрение, 89 (2): 438—453.
 Тряпицын В.[А]. 2015. На земле предков. [1948 г.] Славянский родник (Москва): 90—101.
 Тряпицын В.[А]. 2015. Трактористы. [1949 г.] Славянский родник (Москва): 101—109.
 Тряпицын В.[А]. 2015. Эвакуация. (Из Подмосковья до границы с Афганистаном). Славянский родник (Москва): 100—120.
 Тряпицын В. А., Лелей А. С. 2016. Знаменитый энтомолог Всеволод Владимирович Гуссаковский (1904—1948) на Дальнем Востоке России. Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова (Владивосток), 27: 5—26.
 Тряпицын В. А. Обзор мировой фауны наездников-энциртид рода Prionomastix Mayr, 1876 (Hymenoptera, Encyrtidae), паразитоидов цикадок (Hemiptera, Membracoidea).Энтомологическое обозрение, 96 (3): 568—579.
 Тряпицын В. А. 2017. Обзор наездников-энциртид рода Mayrida Garsía Mercet, 1921 мировой фауны с описанием нового вида из Черногории и заметками о роде Comones Noyes et Woolley, 1994 (Hymenoptera, Encyrtidae). Энтомологическое Обозрение, 96 (4): 839—853.

Дополнение (палеонтологические работы) 
 Тряпицын В. А. 1963. Новый род перепончатокрылых из балтийского янтаря. Палеонтологический журнал, 3: 89—95.
 Trjapitzin V. A., Manukyan A. K. 1995. Electrocampe sugonjaevi gen. et sp. n., the first record of a fossil Tertiary tetracampid (Hymenoptera, Tetracampidae, Mongolocampinae). Amber & Fossils (Kaliningrad), 1 (1): 17—22, 45.
 Zuparko R. L., Trjapitzin V. A. 2014 (2013). Copidosoma archaeodominica (Hymenoptera: Encyrtidae), a new species from Dominican amber. Pan—Pacific Entomologist, 89 (4): 230—233.

Примечания

Литература 
 Зерова М. Д. Владимир Александрович Тряпицын (к 80-летию со дня рождения) // Вестник зоологии (Киев), 2008, — Т. 42, — № 6, — С. 563—564.
Редакция Русского энтомологического журнала и Русское энтомологическое общество. Владимиру Александровичу Тряпицину— 85 лет. // Русский энтомологический журнал.— 2013. — Т. 22, Вып. 3. — С. 157—10. — ISSN 0132-8069. 
Белокобыльский С. А., Ахатов А. К., Тряпицын С. В., Коротяев Б. А. Владимиру Александровичу Тряпицыну - 90 лет! // Энтомологическое обозрение. — 2018. — Т. XCVII, № 3. — С. 572—574. — ISSN 0367-1445. 

Энтомологи России
Энтомологи СССР
Гименоптерологи
Сотрудники Зоологического института РАН
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XX века